Чернозёмная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Чернозёмная улица — улица в Липецке.

Украина 
 Чернозёмная улица — улица в Днепре.
 Чернозёмная улица — улица в Харькове.